René Joly est un nom notamment porté par :

 René Joly (1885-1943), sculpteur et graveur-médailleur français ;
 René Joly (1913-1993), maître bouddhiste français ;
 René Joly (1927-), accordéoniste français ;
 René Joly (1946-), chanteur français, connu particulièrement pour la chanson Chimène (1969).